Ryszard Wojciechowski (1931-2006) – polski polityk
 Ryszard Wojciechowski (1932–2012)  – polski działacz antykomunistyczny, harcmistrz oraz radny Rady Miejskiej w Łodzi 
 Ryszard Wojciechowski (1939-2003) – polski rzeźbiarz
 Ryszard Wojciechowski (ur. 1952) – polski fizyk